Braungardt ist der Name von

 Fridolin Braungardt (1829–1866), deutscher Komponist
 Ganna-Maria Braungardt (* 1956), deutsche Übersetzerin aus dem Russischen
 Wilhelm Braungardt (1873–1964), Sportlehrer, Spielwart der Deutschen Turnerschaft

Siehe auch:
 Braungart